HEPES (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) представляет собой цвиттер-ионный органический буферный агент; один из двадцати в списке буферных растворов Гуда. HEPES широко используется в работах, связанными с клеточными культурами, главным образом потому, что лучше поддерживает физиологический рН, несмотря на изменения концентрации диоксида углерода (вырабатывающемся при клеточном дыхании) по сравнению с бикарбонатными буферами, которые также широко используются в данной сфере. При уменьшении температуры диссоциация воды уменьшается, а константы диссоциации (pK) многих буферов при этом существенно не меняются. У HEPESа подобно воде уменьшается диссоциация при понижении температуры. Это делает HEPES более эффективным буферным агентом для поддержания структуры и функции ферментов при низких температурах. Однако, в публикации Лепе-Зунига и соавт. сообщалось о фототоксичности HEPES, когда под воздействием  света образуется перекись водорода , чего не происходит в бикарбонатных клеточных буферах. Поэтому настоятельно рекомендуется как можно меньше подвергать раствор воздействию света.

HEPES имеет следующие характеристики: 
 pKa1 (25 °С) = 3
 pKa2 (25 °С) = 7.5
 Полезные диапазоны рН: от  2,5 до 3,5 или от 6.8 до 8.2

См. также 
 CAPS
 CHES
 MOPS
 HEPPS
 MES
 HEPBS
 Буферный раствор

Список литературы 

Спирты
Амины
Буферные растворы
Сульфокислоты